

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Długi Bród – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Długi Bród – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne
 Długi Bród – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Połajewo